Detta är en lista över sjöar i Mullsjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Mullsjö kommun.

Lista

Externa länkar

Mullsjö kommun
 Lista